Timur Aslanovič Bičojev (Bičo) (* 22. března 1996) je ruský zápasník kabardské národnosti.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od dětství v kabardské obci Nartkala pod vedením Anzora Zakujeva. Vrcholově se připravuje v Krasnodaru pod vedením Muchameda Aškonova. V ruské volnostylařské reprezentaci se pohybuje ve váze do 74 kg od roku 2017.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky Timura Bičojeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Čerkeští volnostylaři
Narození v roce 1996
Narození 22. března
Narození v Kabardsko-Balkarsku
Žijící lidé
Muži